Taylor Hall (1964) kanadai jégkorongozó
 Taylor Hall (1991) világbajnok kanadai válogatott jégkorongozó